A 2013-as WTCC osztrák nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság ötödik fordulója. 2013. május 19-én rendezték meg a Salzburgring-en, Salzburgban.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Osztrak
Autóversenyzés Ausztriában
Salzburg sportélete